Kohlbach ist Name und Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Fließgewässer:
 Kohlbach (Ammer) – zwei Zuflüsse der Ammer in Bayern; flussabwärts:
 Kohlbach (Ammer, Ettal), linker Zufluss kurz nach den Großen Ammerquellen noch in der Gemeinde Ettal, Landkreis Garmisch-Partenkirchen
 Kohlbach (Ammer, Peißenberg), rechter Zufluss bei Scheithauf (Markt Peißenberg), Landkreis Weilheim-Schongau
 Kohlbach (Äpfelbach), linker Zufluss des Äpfelbachs (zum Landgraben, zur Weschnitz) in Hohensachsen, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kohlbach (Blinde Rot), linker Zufluss der Blinden Rot im Fleckenbachsee gegenüber Ipshof (Gemeinde Frankenhardt), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kohlbach (Blümelsbach), rechter Zufluss des Blümelsbachs (Blümelbach) gegenüber Windsberg im kreisfreien Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Kohlbach (Brodenbach), rechter Zufluss des Brodenbach (Mosel), Grenzbach zwischen Udenhausen (Boppard), Rhein-Hunsrück-Kreis und Nörtershausen, Landkreis Mayen-Koblenz, beide Rheinland-Pfalz
 Kohlbach (Ciprianbach), rechter Zufluss des Ciprianbachs (zur Leubas, zur Iller) zwischen den Höfen von Einöde (Gemeinde Wildpoldsried), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kohlbach (Donau), linker Zufluss der Donau vor Grünau (Markt Untergriesbach), Landkreis Passau, Bayern
 Kohlbach (Eggerbach), linker Zufluss des Eggerbachs (zur Regnitz) in Weigelshofen (Markt Eggolsheim), Landkreis Forchheim, Bayern
 Kohlbach (Eierbach), rechter Zufluss des Eierbachs (zur Ammer) vor Hohenwart, Markt Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kohlbach (Erf), rechter Zufluss der Erf (Erfa) nach Eichenbühl, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Kohlbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbach (Saar) in Quierschied, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Kohlbach (Gail), rechter Zufluss der Gail vor Mauthen (Markt Kötschach-Mauthen), Bezirk Hermagor, Kärnten
 Kohlbach (Gailbach), linker Zufluss des Gailbachs oder auch Geilbachs (zur Kainach) vor Piber (Stadt Köflach), Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Kohlbach (Gersprenz), rechter Zufluss der Gersprenz im Odenwald bei Wersau (Brensbach) Odenwaldkreis, Hessen
 Kohlbach (Glan), linker Zufluss des Glan bei Miesau (Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau), Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Kohlbach (Großache), linker Zufluss der Großache bei Kössen, Tirol
 Kohlbach (Großhartmannsdorfer Bach), linker Zufluss zum Kohlbach-Kunstgraben und Großhartmannsdorfer Bach in Müdisdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Kohlbach (Haidenaab), mit Unterlauf Brandlgraben ab der Gänsmühle, linker Zufluss der Haidenaab bei Weihersbach (Gemeinde Trabitz), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Kohlbach (Helmbach), rechter Zufluss des Helmbach (Speyerbach) bei der Oppauer Siedlung von Helmbach (Ortsgemeinde Elmstein), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Kohlbach (Herrenbach), linker Zufluss des Herrenbachs (zum Marbach) bei der Zachersmühle von Adelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Kohlbach (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs (zum Kleinen Regen im Trinkwasserspeicher Frauenau) im Gemeindegebiet von Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Kohlbach (Kleine Dhron), rechter Zufluss der Kleinen Dhron vor der Papiermühle nahe Neumagen-Dhron, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Kohlbach (Kleine Laber), rechter Zufluss der Kleinen Laber an der Kohlbachmühle/Kolbach (Stadt Geiselhöring), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kohlbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers durch Stein am Kocher (Stadt Neuenstadt am Kocher), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Kohlbach (Kraichbach), rechter Zufluss des Kraichbachs im Ortsteil Flehingen der Gemeinde Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Kohlbach (Kuhnbach), rechter Zufluss des Kuhnbachs vor Altfürstenhütte (Gemeinde Großerlach), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kohlbach (Loigisbach), linker Zufluss des Loigisbachs (zur Steyr) in Loigistal (Gemeinde Hinterstoder), Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Kohlbach (Moosmühlbach), linker Zufluss des Moosmühlbach (zum Obinger See) vor Roitham (Gemeinde Obing), Landkreis Traunstein, Bayern
 Kohlbach (Nesenbach), rechter Zufluss des Nesenbachs beim Stadtteil Kaltental, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Kohlbach (Pfaffenbach), linker Oberlauf bis vor der Reimersäge (Gemeinde Thanstein) des Schwarzach-Zuflusses Pfaffenbach, zwischen der Eixendorftalsperre und Frankenthal (Gemeinde Neunburg vorm Wald), beide Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kohlbach (Ramsbach), linker Zufluss des Ramsbachs (zur Schussen) bei Siglishofen-Kehlen (Gemeinde Meckenbeuren), Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kohlbach (Raxenbach), rechter Zufluss des Raxenbachs (zur Mürz) bei Stojen (Markt Neuberg an der Mürz), Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Eggerbach (Regnitz), rechter Zufluss der Regnitz bzw. des Main-Donau-Kanals bei Neuses an der Regnitz (Markt Eggolsheim), Landkreis Forchheim, Bayern
 Kohlbach (Rohweiler Bach), rechter Zufluss des Rohweiler Bachs (zum Donau-Zufluss Lochbach mit Unterlauf Zwergbach) vor Zirgesheim, Stadt Donauwörth, Donau-Ries-Kreis, Bayern
 Kohlbach (Rosabach), rechter Zufluss des Rosabachs bei Roßdorf, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Kohlbach (Rotbach), linker Zufluss des Rotbach (Dreisam), teils hier auch noch Höllenbach genannt, bei Höfen (Gemeinde Kirchzarten), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Kohlbach (Rote Weißeritz), rechter Zufluss der Roten Weißeritz bei Obercarsdorf (Stadt Dippoldiswalde), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Kohlbach (Sallabach), linker Zufluss des Sallabachs (zum Gradnerbach) unterhalb von Salla, Gemeinde Maria Lankowitz, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Kohlbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Schmutter) nach Birkach, Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Kohlbach (Schweinnaab), rechter Zufluss der Schweinnaab gegenüber der Waldmühle von Pressath, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Kohlbach (Schwelk), linker Zufluss der Schwelk (zur Westlichen Günz) nach Frechenrieden, Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Kohlbach (Selbach), linker Zufluss des Selbachs (zum Elbbach) in Selbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Kohlbach (Seseke), rechter Zufluss der Seseke nahe dem Derner Gut Böing vor Kamen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Kohlbach (Strümpfelbach), linker Zufluss des Strümpfelbachs (zur Wieslauf) vor dem Strümpfelhof von Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kohlbach (Ulster), rechter Zufluss der Ulster, bei Schleid, Wartburgkreis, Thüringen
 Kohlbach (Wolfgangsee), nordwestlicher Zufluss des Wolfgangsees in St. Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Kohlbach (Wiese), linker Zufluss des Hofbachs (zur Wiese) unterhalb von Schindeln (Gemeinde Wembach), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Kohlbach (Wernsbach), rechter Zufluss des Wernsbachs (rechter Oberlauf des Rippachs, zum Haselbach, zur Bibert) in Wüstendorf (Markt Lehrberg), Landkreis Ansbach, Bayern

 Fenner Kohlbach, linker Zufluss des Gehlenbachs (zur Saar) bei Klarenthal, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Obere Kohlbach, rechter Zufluss vom Oberlauf des Kohlbach (Kuhnbach) vor Altfürstenhütte (Gemeinde Großerlach), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Orte:
 Kohlbach (Gemeinde Handenberg), Ortschaft der Gemeinde Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Kohlbach, deutscher Name von Studenec im Kreis Prešovský kraj, Okres Levoča, Slowakei

Kohlbach ist ein Familienname:
 Rochus Kohlbach (1892–1964), österreichischer Theologe, Schriftsteller und Kunsthistoriker
 Veronika Kohlbach (1906–1996), österreichische Leichtathletin
 Wilhelm Kohlbach (1896–1947), deutscher General
 Wolfgang Kohlbach (* 1953), deutscher Sachbuchautor und Zahntechnikermeister

Siehe auch:
 Köhlbach
 Kohlbacher
 Kohlbächle
 Kohlbachtal
 Kohlenbach
 Kohlerbach
 Kohlseifen
 Kolbach
 Kollbach